

Patronymes 
Oukolov (masculin ; ) ou Oukolova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Oukolov (1929-1992), joueur de hockey sur glace soviétique
 Evguenia Oukolova (1989-), joueuse de beach-volley russe

Patronyme russe